Clover Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clover Hill (Alabama), im Lowndes County
 Clover Hill (Maryland), im Frederick County
 Clover Hill (Mississippi), im Coahoma County
 Clover Hill (Belmont County, Ohio)
 Clover Hill (Perry County, Ohio)
 Clover Hill (Trumbull County, Ohio)
 Clover Hill (Pennsylvania), im Washington County
 Clover Hill (South Carolina), im Anderson County
 Clover Hill (Tennessee), im Blount County
 Clover Hill (Albemarle County, Virginia)
 Clover Hill (Prince William County, Virginia)
 Clover Hill (Rockingham County, Virginia)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Clover Hill (Dutchess County, New York)	
 Clover Hill (Steuben County, New York)	
 Clover Hill (Clearfield County, Pennsylvania)	
 Clover Hill (Northampton County, Pennsylvania)	
 Clover Hill (Hügel, Tennessee)	
 Clover Hill (Washington)	

Siehe auch:
 Cloverhill